Motley

ist der Familienname von

 Archibald Motley (1891–1981), US-amerikanischer Maler
 Constance Baker Motley (1921–2005), US-amerikanische Juristin
 John Lothrop Motley (1814–1877), US-amerikanischer Historiker
 Marion Motley (1920–1999), US-amerikanischer Football-Spieler
 Phillips Bathurst Motley (1871–1946), indisch-kanadischer Bauingenieur
 Willard Motley (1909/12–1965), US-amerikanischer Schriftsteller
 Motleius, Pseudonym für Frederick Motley (18. Jahrhundert), englischer Porträtmodelleur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Motley (Alabama)
 Motley (Kentucky)
 Motley (Minnesota)
 Motley (Missouri)
 Motley (Virginia)

Sonstiges:
 Motley Bird, ein Energydrink der Kama Beverages S.A.
 Motley Fool, ein 1993 gegründetes Medienunternehmen für Finanzdienstleistungen